Koschno steht für:

 Koschno, Ort im Kreis Allenstein, Ostpreußen, seit 1945: Kośno (Purda) in der Gmina Purda, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Koschno, Fluss im Kreis Allenstein, Ostpreußen, seit 1945: Kośna (Fluss) im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen